Автобус — транспортний засіб для перевезення пасажирів
 Автобус — селище, Шумерлинський район, Чувашія, Росія